Příjmení Hume nese více osobností:

 Allan Octavian Hume (1829–1912) – britský politik a biolog
 Basil Hume (1923–1999) – anglický mnich
 David Hume (1711–1776) – skotský filozof
 David Hume Kennerly (* 1947) – americký fotograf a novinář
 John Hume (1937–2020) – irský politik
 Walter Hume Long (1854–1924) – britský politik

Externí odkazy